Wilde puede hacer referencia a:

 personas:
 Oscar Wilde (1854 – 1900), escritor irlandés;
 Eduardo Wilde, político y literato argentino;
 Cornel Wilde (1915 – 1989), actor estadounidense;
 Olivia Wilde, actriz estadounidense;
 Kim Wilde, cantante pop británica;
 Marty Wilde, el cantante de rock and roll británico.

 localidades:
 Wilde, ciudad de la Argentina;

 películas:
 Wilde, película sobre la vida de Oscar Wilde.
 personajes
 Nick Wilde, personaje de la película Zootopia